John Sutton peut désigner :
 John Sutton (1400-1487),  Baron Dudley, Lord lieutenant d'Irlande ;
 John Sutton (1494-1553), noble anglais ;
 John Sutton, compositeur anglais du  ;
 John Sutton (1897-1987), anglais de mère française, consul de Grande-Bretagne en France, quaker ;
 John Sutton (1908-1963), acteur britannique
 John Sutton (né en 1983), footballeur anglais ;
 John Sutton, géologue ;
 John Sutton, musicien (batteur).